Генрік Едегор (,  12 лютого 1988, Аскер) — норвезький хокеїст, захисник клубу ГЕТ «Фріск Тайгерс». Гравець збірної команди Норвегії.

Ігрова кар'єра 
Вихованець клубу «Фріск Аскер», у якому й розпочав професійну хокейну кар'єру 2006 року. 

Влітку 2011 перейшов до команди «Спарта Ворріорс».

1 жовтня 2013 Генрік дебютував у складі клубу «Чикаго Вулвс» (АХЛ). Згодом продовжив виступи за «Міссурі Маверікс».

Влітку 2014 повертається до Норвегії, де уклав дворічний контракт з клубом «Леренскуг». Наразі ж грає за клуб ГЕТ «Фріск Тайгерс».

На рівні збірних 
У складі національної збірної Норвегії грав на чемпіонатах світу 2008, 2013, 2014, 2015 років, а також на зимових Олімпійських іграх 2014.

Статистика

Посилання 
 

норвезькі хокеїсти
Гравці збірної Норвегії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Чикаго Вулвс»
Хокеїсти «Спарти» (Сарпсборг)
Хокеїсти «Леренскуга»
Хокеїсти «Фріска»